Корпан — фамилия. Известные носители:

 Корпан, Александр Богданович (1994—2022) — украинский военный лётчик. Герой Украины.
 Корпан, Александр Тихонович (1915—2002) — главный технолог Нежинского консервного комбината. Герой Социалистического Труда.
 Корпан, Николай Николаевич (род. 1956) — украинский криохирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.